Бо́монт (Beaumont, перешедшие в английский язык, передаются на русском как «Бомонт»; Beaumont из французского языка обычно передаётся как Бомон):

Населённые пункты 
 Бомонт () — город в штате Техас, США
 Бомонт () — город в штате Калифорния, США
 Бомонт () — город в провинции Альберта, Канада
 Бомонт () — город в Новой Зеландии (см. Список городов Новой Зеландии)
 Бомонт () — городской район Дублина в Ирландии

Персоналии 
 Бомонты — потомки Людовика д’Эврё, графы Леринские.
 Бомонты — английский знатный род, ветвь дома де Бриенн, потомки Генриха де Бомона, 1-го графа Бухана.

 Бомонт, Гарри (1888—1966) — американский режиссёр.
 Бомонт, Люси (1869—1937) — англо-американская актриса театра и кино.
 Бомонт, Ричард (1912—2009) — британский дипломат.
 Бомонт, Уильям (1785—1853) — хирург американской армии, физиолог-гастроэнтеролог.
 Бомонт, Фрэнсис (ок. 1584—1616) — английский драматург.
 Бомонт, Чарльз (1929—1967) — американский писатель в жанре хоррор и научной фантастики.
 Джейн, Арнна и Грант Бомонт («дети Бомонт») — две сестры и брат из Австралии, пропавшие без вести в 1966 году.

См. также 
 Бомонд
 Бомоны